През годините стотици футболисти са играли за отбора на Левски (София). Тази статия представя списък с най-известните от тях и част от успехите, които те са постигнали, докато са били в клуба.

Известни футболисти 
Представеният списък с футболисти е примерен, без да има претенцията да е изчерпателен. В него са включени играчи, впечатлили по един или друг начин, носейки фланелката на Левски (София). Подредени са по азбучен ред на фамилията, според десетилетието, в което са направили дебют за отбора.

1914 – 1930

1931 – 1940

1941 – 1950

1951 – 1960

1961 – 1970

1971 – 1980

1981 – 1990

1991 – 2000

2001 –

Спечелени индивидуални отличия

Най-добър футболист на България 
Четиринадесет пъти най-добър футболист на България е бил представител на Левски (София). В таблицата са включени всички играчи, класирани в челната десетка на анкетата:

Голмайстори в българското първенство 
Общо петнадесет пъти футболист на Левски (София) е ставал голмайстор на Българското първенство:

Чуждестранни футболисти, играли за Левски (София) 
105 футболисти от 37 страни са играли в отбора на Левски (София). Най-голям е броят на представителите на Бразилия – общо 15. След тях се нареждат представителите на Сърбия (вкл. Съюзна република Югославия и Сърбия и Черна гора) – 11; Нигерия, Холандия и Франция са с осем представители. Ето и пълният списък с всички чуждестранни футболисти, играли за Левски (София):

По националност

Външни препратки 
 Статистика за футболисти, играли в Левски (София)

Източници